Tóth Zoltán (1883–1940) gyógypedagógus
 Tóth Zoltán (1888–1958) történész
 Tóth Zoltán (1931–1988) agrármérnök, agroentomológus
 Tóth Zoltán (1938–2000) válogatott labdarúgó
 Tóth Zoltán (1942–2022) építész
 Tóth Zoltán (1947) újságíró, író
 Tóth Zoltán (1952) közigazgatási szakember, választási szakértő
 Tóth Zoltán (1955) válogatott labdarúgó, kapus
 Tóth Zoltán (1961–2018) Jászai Mari-díjas színművész
 Tóth Zoltán (1964) gitáros (Európa Kiadó, Csókolom), a Hajtás Pajtás alapítója
 Tóth Zoltán (1966) a Republic alapító tagja, egykori gitárosa, egyik fő dalszerzője, hangszerelő-hangmérnöke
 Tóth Zoltán (1967) dobos
 Tóth Zoltán (1968) hajómodellező
 Tóth Zoltán (1977) testépítő
 Tóth Zoltán (1979) műkorcsolyázó
 Tóth Zoltán (1979) színész
 Tóth Zoltán (1983) labdarúgó
 Tóth Zoltán (1985) labdarúgó
 Tóth Zoltán ötvösművész 
hasonló nevűek
 I. Tóth Zoltán, (1911–1956) történész, az MTA tagja
 Tóth Zoltán József (1967–2018) jogász, jogtörténész, helyettes államtitkár
 Tóth Zolka (1974) színész

Jegyzetek